Vandenberg AFB Launch Facility 21 (LF-21) ist ein Raketensilo auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA.

Das Silo wurde von Mitte der 1960er Jahre bis 1980 zu Forschungs- und Erprobungsstarts der Minuteman-Rakete verwendet. 2001 und 2004 fanden Testflüge mit der Orbus-Rakete im Rahmen des nationalen Raketenabwehrprogrammes der USA statt.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Facility 21